Джілалі Хамрі (24 листопада 1958, м. Алжир, Алжир) — колишній алжирський хокеїст.
 Санаа Хамрі — американський кінодіяч.